Tratado de Algeciras puede referirse a dos tratados diferentes firmados en la localidad de Algeciras.

Tratado de Algeciras (1344), firmado el 25 de marzo de 1344 al finalizar el Sitio de Algeciras entre el Reino de Castilla Aragón, la República de Génova, el Reino de Granada y el Reino de Fez donde se establece una paz de 10 años entre los firmantes.
Tratado de Algeciras (1906), firmado el 7 de abril de 1906 al finalizar la Conferencia de Algeciras entre los representantes de España, Francia, Alemania, Reino Unido y Marruecos con el objetivo de solucionar la llamada Primera Crisis Marroquí que había enfrentado a Francia y a Alemania.